Everything («todo» en inglés) puede referirse a:

Música 

 Everything (1988), álbum del grupo The Bangles.
 «Everything» (2004), canción de Alanis Morissette.
 «Everything» (2009), canción de Arashi.
 «Everything» (2005), canción de Buckcherry.
 «Everything» (2000), canción de Delirious?.
 Everything (2005), DVD del grupo Lifehouse.